Bhanga peut faire référence à : 
 Bhanga, une upazila du Bangladesh, 
 Bhanga, sorte de cannabis sauvage, fumé notamment par les pygmées lors de certaines cérémonies (à ne pas confondre avec le Bhang qui est aussi une préparation à base de cannabis, mais généralement utilisée sous forme de boisson ou de nourriture dans la culture indienne).